Лавандовая угроза () — группа радикальных феминисток-лесбиянок, объединившаяся во время Второго конгресса женского объединения 1 мая 1970 года в Нью-Йорке с целью протеста против исключения лесбиянок и их проблем из повестки феминистского движения. Участницами группы стали , , Рита Мэй Браун, Луи Харт, , Эллен Шумски, Артемис Марч, Синтия Фанк, Микела Гриффо. Большинство из них входили во Фронт освобождения геев и Национальную организацию женщин. Название группы появилось как ответ на высказывание Бетти Фридан о том, что лесбиянки составляют «лавандовую угрозу» для прогресса движения за права женщин.

См. также 
 Права ЛГБТ в США

Примечания 

Феминистические организации
ЛГБТ-организации США
История ЛГБТ-движения в США
1970-е годы в США
Лесбийский феминизм